Каранте́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 180 км на захід від Ренна, 80 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1631 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3369,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Карантек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер